O Grupo Gente da Terra é um grupo musical originado em 1989, na cidade de Florianópolis,  com o propósito de, através da música, resgatar e manter a memória poética do povo açoriano, seus costumes e tradições.
Suas músicas também refletem o modo manezinho de viver e as belezas naturais da Ilha de Santa Catarina.

Integrantes do Grupo:

Niloriko (Voz e Violão);
Amaro Costa (Coro);
Sandra Costa (Coro);
Ila Delaflor (Coro);
Maneca (Coro);
Cadinho (Percussão);
Neno Moura (Percussão);
Rafael Costa (Percussão);
Senoel Costa (Percussão);
Décio Costa (Percussão);
Nilo Adriano (Baixo);
Luis Sebastião (Violão de 7);
Raulino Costa (Cavaco);
Zé da Gaita (Acordeon).

Discografia
Além do Mar (2005)
Minha Ilha (2006)

Ligações externas 

Grupo Gente da Terra

Cultura de Santa Catarina
Bandas de Santa Catarina